Dom Aukcyjny Rempex – dom aukcyjny zajmujący się obrotem dzieł sztuki.

Rempex założony został w roku 1989 przez Marka i Piotra Lengiewiczów. Na początku była to spółka joint venture z udziałem kapitału angielskiego, obecnie działa jako polska spółka z o.o. Główna siedziba mieści się w Warszawie, istnieje także krakowski oddział domu aukcyjnego.

Na aukcjach można nabyć obrazy takich mistrzów jak Jacek Malczewski, Wojciech Weiss czy Zdzisław Beksiński. Rempex jest wydawcą branżowego pisma Art & Business.

Linki zewnętrzne 
 Strona DA Rempex

Przedsiębiorstwa w Warszawie
Domy aukcyjne